Жёлтый мост — название мостов.

Германия 
 Жёлтый мост () — мост через реку Билле в Гамбурге.

Индонезия 
 Жёлтый мост — вантовый пешеходный мост между островами Нуса-Лембонган и Нуса-Ченинган, Бали.

Италия 
 Жёлтый мост () — мост на слиянии рек Талвера и Изарко в Больцано.

Литва 
 Жёлтый мост () — мост через реку Шиша в Шилуте.

Нидерланды 
 Жёлтый мост () — мост в парке имения Хокелум, Эде.
 Жёлтый мост () — мост в парке  имения Элсваут, Овервен.
 Жёлтый мост () — одно из названий  через Амстердам-Рейн-канал в Утрехте.

Польша 
 Жёлтый виадук () — путепровод через железнодорожные пути в Гданьске.
 Жёлтый мост () — одно из названий Замкового моста через реку Млыновку в Ополе.

Россия 
 Жёлтый мост — первоначальное название деревянного Певческого моста через реку Мойку в Санкт-Петербурге.
 Жёлтый мост — первоначальное название Храповицкого моста через реку Мойку в Санкт-Петербурге.

Румыния 
 Жёлтый мост () — вантовый пешеходный мост-трубопровод через реку Сомеш в Сату-Маре.

Сербия 
 Жёлтый мост () — мост через реку Бега в Зренянине.
 Жёлтый мост () — автомобильно-железнодорожный мост через реку Тиса в городе Сента.

Франция 
 Жёлтый мост () — вантовый пешеходный мост через реку Дёль, Дёлемон.